100-річчя з дня смерті М. Емінеску () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 17 жовтня 1989 року. Монета присвячена 100-річчю з дня смерті Міхая Емінеску (15 січня 1850 — 15 червня 1889) — румунського поета, публіциста, громадсько-культурного діяча.

Історія 

Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі (ЛМД). Монета належить до найбільшої серії монет, присвячених видатним особистостям, яка була розпочата в 1983 році.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині диска — Державний герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік (являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі, в променях сонця і в обрамленні колосся, перев'язаних п'ятнадцятьма витками стрічки); під гербом — напис «СССР», знизу — велика стилізована цифра «1», під нею — півколом розміщено слово «РУБЛЬ» ще нижче уздовж канта знаходиться дата випуску монети — «1989».

Реверс 
У центрі портрет М. Емінеску, під портретом підпис-факсиміле поета, знизу монети зображено півколом напис «МИХАЙ ЭМИНЕСКУ», праворуч дата «1850», ліворуч — «1889». По колу виступаючий кант. Зображення і написи рельєфні.

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: О. В. Бакланов
 Скульптор: О. В. Бакланов

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 65-75 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 100 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті haborok.ru

Ювілейні монети СРСР